Міссіссіппі (округ, Арканзас)
Міссісіпі (округ, Міссурі)